Черненко — село, Донецька область, Волноваський район.

 Черненко Анастасія Михайлівна (* 1990) — українська спортсменка.
 Черненко Анатолій Михайлович (1926—2000) — український історик.
 Черненко Андрій Миколайович (1978—2014) — учасник Євромайдану, Герой України.
 Черненко Василь Іванович (1921—2017) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Черненко Василь Іванович (* 1959) — український військовий льотчик, генерал-лейтенант.
 Черненко Василь Федорович (1924—1943) — Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).
 Черненко Віталій Григорович (* 1945) — український політик, народний депутат України III скликання.
 Черненко Віталій Іванович — капітан 2 рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Черненко Володимир Вікторович (1995—2020) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черненко Дмитро Сергійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Черненко Костянтин Устинович (1911—1985) — радянський політичний діяч, генеральний секретар ЦК КПРС.
 Черненко Євген Васильович (1934—2007) — радянський і український археолог, професор (1992), доктор історичних наук (1989).
 Черненко Євгенія Юріївна — капітан медичної служби Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Черненко Максим Зеновійович (1984—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черненко Микола Власович (1924—2006) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Черненко Олександр Давидович (1864—1921) — один з основоположників кооперативного руху в Україні.
 Черненко Олександр Іванович (1958—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черненко Олександр Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черненко Олександр Миколайович (нар. 1976) — голова правління Комітету виборців України, громадський діяч, політичний експерт, журналіст, народний депутат 8-го скликання.
 Черненко Олександра Петрівна (1923—2014) — українська поетеса і літературознавець.
 Черненко Олена Єгорівна ( 1957) — державний діяч Придністровської Молдавської Республіки, міністр економічного розвитку Придністровської Молдавської Республіки (2000—2011).
 Черненко Петро Степанович (1918—1993) — учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1945).
 Черненко-Чорний Порфірій Костянтинович (?—?) — український військовий діяч, підполковник Армії УНР.
 Черненко Роман Іванович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черненко Сергій Миколайович (1982—2022) — майор Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Черненко Сергій Михайлович (* 1984) — український хокеїст.
 Черненко Роман Олександрович (1995—2015) — солдат Національної гвардії України (полк «Азов»), учасник російсько-української війни.
 Черненко Руслан Сергійович (* 1992) — український футболіст, півзахисник.
 Черненко Федір Іванович (1818—1876) — гарнізонний інженер-архітектор, приятель і земляк Тараса Шевченка.
 Черненко Юрій Васильович (1979—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Черненко Ярослав Іванович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко